

Patronyme 

 Roger Walkowiak (1927-2017), coureur cycliste français, vainqueur du Tour de France 1956 ;

 Daniela Walkowiak-Pilecka (1935 - ), kayakiste polonaise ;

 Philippe Walkowiak (1964 - ), journaliste belge.

Patronyme polonais